McGillivray ist der Familienname folgender Personen:

 Charles McGillivray (1912–1986), schottischer Fußballspieler

 Donald McGillivray (* 1935), australischer Botaniker
 Duncan McGillivray (um 1770–1808), schottisch-kanadischer Pelzhändler und Entdeckungsreisender 
 Findlay McGillivray (* 1940), schottischer Fußballspieler

 Perry McGillivray (1893–1944), US-amerikanischer Schwimmer

Siehe auch:
 Mac Gillavry
 MacGillivray
 Macgillivray-Sturmvogel